Else Wagener ist der Name folgender Personen:

* Else Wagener (Politikerin) (1913–1994), deutsche Kindergartenleiterin, Kommunalpolitikerin, Ehrenbürgerin der Stadt Göttingen
 Else Wagener (Pianistin) (Else Gertrud Ida Sophia Wagener; 1882–nach 1912), deutsche Pianistin und Klavierlehrerin